Portret van een onbekende man, schilderij van Rogier van der Weyden
 Portret van een man (Hans Memling), schilderij van Hans Memling
 Man met een Romeinse munt, schilderij van Hans Memling
 Portret van een man met een rode muts, schilderij van Hans Memling
 Portret van een man (El Greco), schilderij van El Greco
 Portret van een man (Frans Hals), schilderij van Frans Hals
 Portret van een man (pastiche naar Frans Hals), 20e-eeuwse pastiche naar Frans Hals
 Portret van een man (Rembrandt), schilderij van Rembrandt
 Portret van een man met handschoenen in de hand, schilderij van Rembrandt
 Portret van een man (Justus van Attevelt), schilderij van Justus van Attevelt
 Portret van een man (Ferdinand Bol), schilderij van Ferdinand Bol
 Portret van een man (Theo van Doesburg), schilderij van Theo van Doesburg
 Portret van een man (Lodewijk van Deyssel), tekening door Theo van Doesburg